Charles Bradley (1948-2017) – cantante statunitense
 Charles Maurice Bradley (n. 1963) – cestista statunitense
 Charles Warnell Bradley (n. 1959) – cestista statunitense